Fling steht für

 einen schottischen Solotanz, siehe Highland Fling

FLING ist die Abkürzung für

 eine guineische Partei, siehe Frente de Libertação e Independência Nacional da Guiné

FLING